Bolthorn segundo a Mitologia nórdica, foi um gigante, pai de Bestla. Era também descendente de Imer, e, portanto, o avô materno de Odin, Vili e Vé. Segundo o Hávámál (um dos poemas da Edda poética) é também o pai de um gigante sem nome (talvez Mímir), que ensinou Odin nove fórmulas mágicas ou encantamentos (galdr).

Ascendência de Odin 
Os ancestrais de Odin:

Jötnar